Burchard lub Bouhard lub Buckard lub Burchard Aosta (zmarł po 10 lipca 1068), był biskupem Aosty (1025-1032) i arcybiskupem Lyonu (1033-1034), pod imieniem Burchard III, i w końcu przeorem opactwa terytorialnego Saint-Maurice.

Pochodzenie 
Burchard był synem Humberta I, księcia Sabaudii i Aosty i jego żony Auxilii, która mogła pochodzić z Aosty i byłaby siostrą Anselma z Aosty, biskupa w latach 994–1025.

Biskup 
Burchard wspólnie z ojcem zarządzał doliną Aosty od 8 kwietnia, 1022, być może, jako koadiutor, aby zapewnić sobie następstwo po swoim wujku biskupie Aosty w 1025 roku. Został wymieniony jako biskup Aosty 19 października 1024 w umowie darowizny wraz z ojcem Humbertem, i następnie 10 marca 1026. Burchard został przeniesiony w 1033 do arcybiskupstwa Lyonu, co potwierdza regionalną potęgę jego rodziny. Przy okazji zdobycia władzy, rodzina z Aosty spotkała się z opozycją rodziny hrabiów Forez w osobie Geralda, który dążył do zainstalowania na biskupim tronie syna Artauda.

Według kronikarza Raula Glabera, który wskazuje, że był on siostrzeńcem swojego poprzednika Burcharda II z Lyonu z siedzibą w Lyonie, bierze on, z Geroldem z Genewy, stronę hrabiego Odona II z Blois w sporze o sukcesję po zmarłym w 1032 r. Rudolfie III królu Burgundii, z cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Konradem II, zwanym Salickimi. Zostali pokonani w 1034 przez ojca Burcharda, Humberta, który dowodził armią cesarza. Burchard został wzięty do niewoli i wywieziony z Lyonu przez cesarskie wojska. Zwolniony w 1039 roku przez Henryka III, pod warunkiem, że zamieszka na terenie opactwa Saint-Maurice, gdzie stał się „Agannensis abbatia Abbas”, tam też został wspomniany po raz ostatni w dokumencie z dnia 10 lipca 1068, choć lista zgonów prymasów św. Jana w Lyonie podaje 10 czerwca 1046 jako datę jego śmierci.

Rodowód

Bibliografia

Artykuły powiązane 
 Biskupi Lyonu

Linki zewnętrzne 
 Foldery archiwów departamentów Sabaudii i Górnej Sabaudii – Sabaudia.org:

Przypisy

Uwagi 

Dynastia sabaudzka
Zmarli w XI wieku